Seznam divizij z zaporedno številko 89.

Seznam 
 Pehotne
 89. pehotna divizija (ZDA)
 89. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi